Tieto-Finlandia () — самая престижная премия Финляндии в области научно-популярной литературы. Присуждается ежегодно с 1989 года. Денежная составляющая премии — 30 тысяч евро.

Лауреаты премии

См. также 
 Финляндия (премия)
 Finlandia Junior
 Pro Finlandia

Примечания 

Литературные премии Финляндии
Награды за популяризацию науки